Владимир Александрович Саткевич (1876 — 1976) — советский военно-морской деятель, инженерный работник, начальник кафедры астрономии Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе, инженер-контр-адмирал (1940).

Биография 
Родился в русской семье. Старший брат ― Александр Александрович Саткевич, военный инженер. Окончил Морской кадетский корпус в 1896, Минный офицерский класс в 1900, гидрографический отдел Морской академии в 1904. Участник Цусимского сражения на эскадренном броненосце «Орёл». Флаг-капитан штаба начальника отрядов и школ нижних чинов Балтийского флота с августа 1916 по 1917, беспартийный. В РККФ с ноября 1917, В 1939 старший преподаватель специальных предметов Военно-морского училища им. М.В.Фрунзе. В годы Великой Отечественной войны (с 1940 по 1947) — начальник кафедры астрономии ВВМУ имени М. В. Фрунзе, одновременно преподавал в Ленинградском химико-технологическом институте. Похоронен на Большеохтинском кладбище.

Звания 
 Мичман (1896);
 Лейтенант;
 Капитан 1-го ранга (10 апреля 1916);
 Военинженер 2-го ранга;
 Инженер-флагман 3-го ранга (31 мая 1939);
 Инженер-контр-адмирал (4 июня 1940).

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1901);
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1908);
 Орден Святой Анны 2-й степени (1908);
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1911);
 Орден Святой Анны 2-й степени (1913);
 Орден Красного Знамени (1944);
 Орден Трудового Красного Знамени (1944);
 Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938);
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945).

Публикации 
 Учебник по минному делу в 1907;
 Учебник по электромеханике в 1909;
 Учебник по физике для школы юнг в 1913;
 Учебник по теории корабля в 1931;
 Учебник по кораблеустройству в 1936.

Литература 
 Ленинградская правда, 10 июня 1941;
 Красный флот, 2 октября 1945;
 Лурье В. М. Адмиралы и генералы Военно-Морского флота СССР в период Великой Отечественной и советско-японской войн (1941-1945), 2001. ISBN 5-86789-102-X.

Примечания

Ссылки 
 Центр генеалогических исследований
 Список офицерских чинов русского императорского флота
 Список инженер-флагманов флота, инженер-флагманов 1-го ранга, инженер-флагманов 2-го ранга, инженер-флагманов 3-го ранга МС РККА СССР (1935—1940)
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)

Персоналии по алфавиту
Участники Русско-японской войны (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Педагоги СССР
Выпускники Морского кадетского корпуса
Умершие в Санкт-Петербурге
Похороненные на Большеохтинском кладбище